Kõrve steht für:

 Kõrve (Avirnurme), Dorf in Estland in der Landgemeinde Avirnurme
 Kõrve (Vastseliina), Dorf in Estland in der Landgemeinde Vastseliina